Kaliwungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 109,51), 
 Desa Kaliwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 109,63), 
 Desa Kaliwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 109,94), 
 Kecamatan Kaliwungu (distrikt i Indonesien, lat -6,98, long 110,26), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kaliwungu (distrikt i Indonesien, lat -6,79, long 110,79), Jawa Tengah, 
 Desa Kaliwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,77, long 110,79), 
 Desa Kaliwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 112,03), 
 Desa Kaliwungu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 113,20), 

Robotskapade Indonesienförgreningar